Gorenjska pokrajina je lahko:
 Gorenjska pokrajina, načrtovana pokrajina Slovenije
 Gorenjska pokrajina - vojaško-upravna enota TO RS in SV